Všechovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Všechovice (okres Brno-venkov)
 Všechovice (okres Přerov)